Das World Professional Matchplay Championship 1976, alternativ auch World Professional Match-Play Championship 1976 war ein professionelles Non-ranking-Snookerturnier im Rahmen der Saison 1976/77. Es wurde vom 1. bis zum 12. Dezember 1976 im australischen Melbourne ausgetragen. Sieger wurde der Australier Eddie Charlton, der im Finale den Waliser Ray Reardon mit 31:24 besiegte. Charltons Landsmann Paddy Morgan spielte mit einem 104er-Break das höchste Break und zugleich einzige Century Break des Turnieres.

Hintergrund 
Das Turnier wurde von Eddie Charton, selbst langjähriger Snooker- und English-Billards-Spieler, mit Genehmigung der World Professional Billiards & Snooker Association veranstaltet. Der Turnier weist gewisse Namensähnlichkeiten zur Professional Matchplay Championship, der Snookerweltmeisterschaft der 1950er-Jahre, auf, ist davon aber unabhängig zu betrachten. Es nahmen sechzehn Spieler teil, darunter auch mehrere Spieler der Weltspitze sowie mehrere relativ unbekannte australische Spieler, dagegen nahm unter anderem John Spencer nicht am Turnier teil. Ironischerweise gewann der Veranstalter Charlton selbst das Turnier, indem er den amtierenden Weltmeister Ray Reardon besiegte.

Preisgeld 
Mit einem Preisgeld von 15.000 Pfund Sterling hatte das Turnier genauso viel Preisgeld wie die letzte Snookerweltmeisterschaft.

Turnierverlauf 
Bis einschließlich zum Viertelfinale wurden alle Spiele im Modus Best of 25 Frames gespielt, erst im Halbfinale wurde diese maximale Grenze auf 37 Frames angehoben. Das Endspiel des Turnieres wurde schließlich im Modus Best of 61 Frames ausgetragen.

Century Breaks 
Das einzige Century Break des Turnieres spielte mit einem 104er-Break der australische Spieler Paddy Morgan in seiner Viertelfinalpartie gegen Alex Higgins.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1976
Billardturnier in Melbourne